Kruszewie – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Baboszewo
 Kruszewie – wzgórze na Pojezierzu Kaszubskim, położone w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce

Zobacz też 
 Kruszewiec, Kruszewiec-Kolonia